Jack Campbell (ur. 1992) – amerykański hokeista
 John G. Hemry – amerykański pisarz tworzący pod pseudonimem Jack Campbell